Cabo de São Roque – przylądek w Brazylii
Miejscowości w Portugalii:
 São Roque – miejscowość na Maderze, w gminie Funchal
 São Roque – miejscowość na Azorach, w gminie Ponta Delgada
 São Roque do Faial – miejscowość na Maderze, w gminie Santana
 São Roque do Pico – miejscowość i gmina na Azorach